Barby (Engeland), een Engelse gemeente
Barby (Duitsland), een plaats in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
graafschap Barby, een voormalig graafschap in Saksen-Anhalt
Bårby (Mörbylånga), plaatsje op het Zweedse eiland Öland
Bärby, een plaats in de Zweedse gemeente Uppsala
Barby-Pop, een voormalige Amsterdamse Nederpopband

 Barby (Ardennes)
 Barby (Savoie)

Zie ook
Barbie (doorverwijspagina)